Ziua trifidelor se poate referi la:
 Ziua trifidelor, roman din 1951 de John Wyndham 
 Ziua trifidelor (film), un film din 1962 regizat de Steve Sekely
 Ziua trifidelor (serial TV din 1981)
 Ziua trifidelor (serial TV din 2009)
 Ziua trifidelor, numeroase emisiuni de radio bazate pe roman